Jeżyce ist:
 ein Stadtteil von Posen
 ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Jeżyce (Darłowo)